Garbagnate ist der Name folgender Ortschaften:

 Garbagnate Milanese, Gemeinde in der italienischen Provinz Mailand
 Garbagnate Monastero, Gemeinde in der italienischen Provinz Lecco